Miejscowości w Chorwacji
 Plešivica – wieś w żupanii medzimurskiej, w gminie Selnica
 Plešivica – wieś w żupanii primorsko-gorskiej, w mieście Vrbovsko
 Plešivica – wieś w żupanii zagrzebskiej, w mieście Jastrebarsko

 Miejscowości w Słowenii
 Plešivica – wieś w gminie Brezovica
 Plešivica – wieś w gminie Ljutomer
 Plešivica – wieś w gminie Sežana
 Plešivica – wieś w gminie Žužemberk